Het seizoen 1943-44 was de 28e editie van de Belgische Tweede Klasse. De officiële naam destijds was Division 1 (Eerste Afdeeling). Sint-Niklaassche SK werd winnaar in reeks A en RFC Liégeois in reeks B.  Beide ploegen promoveerden naar de ere-afdeling.

Omwille van de Tweede Wereldoorlog verliep de competitie zeer onregelmatig en konden niet alle wedstrijden tijdig afgewerkt worden. Sommige wedstrijden werden pas zeer laat gespeeld, tot zelfs in juni 1945. Er was dan ook geen seizoen 1944-45. Het volgende seizoen, 1945-46 ging van start in het najaar van 1945.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Ere-Afdeling 1942-43 voor de start van het seizoen:
 R. Racing Club de Bruxelles (voorlaatste) degradeerde na 1 seizoen in Ere-Afdeling.
 K. Boom FC (laatste) degradeerde na 3 seizoenen in Ere-Afdeling.

Gepromoveerde teams
Volgende 4 teams waren gepromoveerd uit Bevordering 1942-43 voor de start van het seizoen:
 RFC Liégeois (kampioen reeks A) promoveerde na 6 seizoenen terug naar 2e nationale.
 Stade Nivellois (kampioen reeks B) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 Sint-Niklaassche SK (kampioen reeks C) promoveerde na 9 seizoenen terug naar 2e nationale.
 R. Courtrai Sport (kampioen reeks D) promoveerde na 10 seizoenen terug naar 2e nationale.

Deelnemende teams
De 31 ploegen werden over twee reeksen van 16 en 15 clubs verdeeld.

Eerste Afdeling reeks A 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1943-44 in Eerste Afdeling reeks A. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:

Eerste Afdeling reeks B 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1943-44 in Eerste Afdeling reeks B. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Eindstand Eerste Afdeling

Reeks A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, P: promotie, D: degradatie

Reeks B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, P: promotie, D: degradatie

Promoverende teams
De twee kampioenen promoveerden naar Ere Afdeling 1945-46 op het eind van het seizoen:
 Sint-Niklaassche SK (kampioen reeks A) promoveerde voor het eerst naar de Ere Afdeling.
 RFC Liégeois (kampioen reeks B) promoveerde na 18 seizoenen terug naar de Ere Afdeling.

Daarnaast mochten ook de ploegen die gedegradeerd waren uit de Ere-afdeling in het seizoen 1942-43, K. Boom FC en R. Racing Club de Bruxelles, terug aantreden in Ere-Afdeling in het seizoen 1945-46.

Degraderende teams
Door de uitbreiding van 2e nationale het volgende seizoen, degradeerde geen enkele club.

Referenties

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2